Аллсвенскан 1942/1943 () — 19-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 26 июля 1942 года и закончился 6 июня 1943 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1942/1943
Швеция
1943 год в Швеции
Футбол в Европе в 1943 году
1942 год в Швеции